Kefalari (griechisch Κεφαλάρι ‚Quelle‘) ist der Name

 eines Dorfes mit gleichnamiger Quelle in der Gemeinde Argos-Mykene, siehe Kefalari
 eines Flusses (auch Erasinos), der im argivischen Kefalari entspringt, siehe Erasinos
 eines Dorfes mit gleichnamiger Quelle, die den Stymfalischen See speist, in der Gemeinde Sikyona, siehe Kefalari (Sikyona)
 einer Ortschaft in der makedonischen Gemeinde Doxato
 einer Siedlung im Gebiet der Gemeinde Kastoria
 eines Stadtviertels der attischen Stadt Kifissia